Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2007 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 15 по 21 апреля 2007 года в Дандолке, Ирландия. Команды, занявшие первое и второе места, получили право играть во втором дивизионе чемпионата мира 2008 года.

Сборная Армении непосредственно перед началом турнира отказалась от участия в чемпионате.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 5 национальных команд — две из Европы, по одной из Азии, Африки и Океании. Сборные Новой Зеландии и ЮАР пришли из второго дивизиона, сборные Ирландии и Люксембурга пришли с прошлого турнира третьего дивизиона, сборная Монголии первый раз участвовала в турнире.

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Самый ценный игрок (MVP):
  Марк Моррисон

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Гарет Ливингстон
 Защитник:  Эндрю Хэй
 Нападающий:  Марк Моррисон

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Марк Моррисон
  Бен Хоудремон
  Саймон Гласс
  Майкл Эдвардс
  Мунхболд Баярсайхан

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Хоккей
3
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Ирландии
Хоккей
Хоккей